Амана — многозначное слово еврейского происхождения.

  — библейский термин для:
 реки Барады в Сирии;
 горы Нур, южной вершины («твёрдый»; ) горной цепи Антиливан между Ливаном и Сирией.
 «Амана» (, ; 1978) — организация израильского поселенческого движения.

См. также 
 Amana

Примечания